Ел Чапоте има више значења:

 Ел Чапоте (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Чапоте (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Чапоте, Мигел Флорес (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Чапоте (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чапоте, Ел Запоте (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чапоте (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чапоте, Ел Моко (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чапоте (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чапоте (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чапоте, Ла Мина (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чапоте (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чапоте (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чапоте (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чапоте (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чапоте (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чапоте (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чапоте (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чапоте (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чапоте (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чапоте (Лос Ерерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чапоте (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чапоте (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Чапоте (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Чапоте (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чапоте (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чапоте (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чапоте, Ел Запоте (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чапоте (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чапоте (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чапоте (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику